Орлова-Чесменская, Евдокия Николаевна (в девичестве Лопухина; 1761—1786) — супруга графа Алексея Орлова-Чесменского.
 Орлова-Чесменская, Анна Алексеевна (1785—1848) — единственная дочь и наследница графа Алексея Орлова-Чесменского.